Страхиња Мојић (Горње Кошље, 12. април 1930 — Београд, 11. октобар 1999) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1962. || Прекобројна  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Рецепционер
|-
| 1972. || Киша  || /
|-
| 1973. || Опасни сусрети ТВ серија || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Агент
|-
| 1976. || Повратак отписаних  || Агент
|-
| 1977. || Бабино унуче ТВ серија || Суповац 1
|-
| 1978. || Тигар  || /
|-
| 1978. || Тамо и натраг  || /
|-
| 1978. || Стићи пре свитања  || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Агент
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха  || /
|-
| 1979. || Последња трка  || Милиционер
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Службеник у полицији
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Позоришна веза  || Полицајац у цивилу (као М. Страхиња)
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Полицајац
|-
| 1981. || Нека друга жена  || /
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Лов у мутном  || /
|-
| 1981. || Дечко који обећава  || Милиционер 3
|-
| 1982. || Вариола вера  || Милиционер
|-
| 1983. || Какав деда такав унук  || /
|-
| 1983. || Хало такси  || /
|-
| 1983. || Нешто између  || Молер 2
|-
| 1983. || Још овај пут  || /
|-
| 1984. || Пејзажи у магли  || /
|-
| 1984. || Давитељ против давитеља  || Милиционер
|-
| 1984. || Шта се згоди кад се љубав роди  || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1984. || Грозница љубави  || /
|-
| 1985. || Ћао инспекторе  || /
|-
| 1985. || Тајванска канаста  || /
|-
| 1986. || Мисс  || /
|-
| 1987. || Октоберфест  || /
|-
| 1987. || Луталица  || /
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије  || Милиционер 5
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Чудна ноћ  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1999.
Српски глумци
Југословенски глумци
Љубовијани